Gaylin est un patronyme porté notamment par :

 Alison Gaylin, femme de lettres américaine, auteure de roman policier ;
 Willard Gaylin (1925-2022), psychiatre américain.